Kotkatselkä kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kotkatselkä (del av en sjö), 
 Kotkatselkä (sjö), Mellersta Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar